Recklinghausen, ville allemande ;
 Recklinghausen, arrondissement où est située la ville du même nom ;
 Friedrich Daniel von Recklinghausen, pathologiste allemand ;
 La neurofibromatose de type I est également appelée maladie de Recklinghausen, parce que c'est ce pathologiste qui l'a décrite le premier.

Homonymie de toponyme